Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 3–6, 6–1, 7–6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Chris Evert (campionessa)
 Zina Garrison (semifinali)

 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Kate Gompert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1987